Le Championnat de squash du British Open masculin 1987 est l'édition 1987 du British Open qui se déroule d'abord au South Bank Squash Club  et ensuite au Centre de conférences de Wembley à Londres du 4 au 14 avril 1987. Jahangir Khan remporte son sixième titre consécutif en battant Jansher Khan en finale 9-6 9-0 9-5. Geoff Hunt, huit fois titré, fait un retour après une absence de cinq années.

Têtes de série

Tableaux et résultats

Finale 
 Jahangir Khan bat  Jansher Khan 9-6 9-0 9-5

Tableau final

Section 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open

masculin 1987
Compétition de squash à Londres
British Open masculin
Sport en Angleterre en 1987
Sport en avril 1987